Niemcy:
 Spalt – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Roth

Osoby:
 Ernst Spalt – austriacki malarz
 Johannes Spalt – austriacki architekt
 Lisa Spalt – austriacka pisarka